Niemcy:
 Wirtembergia (niem. Württemberg) – kraina historyczna

Zobacz też:
 Badenia-Wirtembergia
 Wirtembergia-Badenia
 Wirtembergia-Hohenzollern
 Wirtembergowie